Gerena est une commune d'Andalousie, en Espagne.
Gereña est une commune du Pays basque espagnol.